La parola Alieno (dal latino alienus col vario significato di: «appartenente ad altri, altrui; straniero; estraneo; avverso») assume diversi significati in funzione del contesto di riferimento. In generale indica una qualunque cosa o soggetto estraneo all'ambiente di riferimento.

 Specie aliena – in biologia una specie alloctona ovvero che abita o colonizza un habitat diverso da quello originario
 Forma di vita extraterrestre – una forma di vita non originaria del pianeta Terra
 Extraterrestri nella fantascienza – personaggi delle opere di fantasia e della cultura di massa
 Alienazione – in filosofia, il disagio dell'uomo moderno nella civiltà industriale
 Alienazione – in diritto, espropriazione di un bene

Musica 
 Alieno – singolo di Rosa Chemical del 2020
 Alieno – singolo de La Rappresentante di Lista del 2021

Note

Altri progetti